Александр Чубарьян:
 Чубарьян, Александр Александрович (род. 1974) — русский писатель.
 Чубарьян, Александр Оганович (род. 1931) — советский и российский историк, специалист по новой и новейшей истории Европы, академик РАН (2000).